Javier Pérez es un artista contemporáneo de origen vasco Bilbao, 31 diciembre de 1968 con una destacada proyección internacional. En 2001 representó a España en la XLIX Bienal de Venecia.

Biografía 
Javier Pérez nació en Bilbao el 31 de diciembre de 1968. Se forma en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En 1992, con una beca del Programa Erasmus,  se traslada a París, ciudad en la que reside durante 6 años y donde obtiene su graduación por la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

Una primera muestra individual en la Galería Chantal Crousel de París en el año 1996 y un año más tarde su primera exposición museística en el "Musée d'Art Modern et Contemporain de Strasbourg" le abren las puertas al escenario artístico internacional. El año 1997, Georges Didi-Huberman le incluye en la muestra L'empreinte (La huella) del Centre Georges Pompidou de París, donde presenta dos obras performativas: el Autoportrait 1993, autorretrato del artista con las manos enlazadas y Mochilas anatómicas, dos mochilas de cuero moldeadas sobre el torso de un hombre y de una mujer.

En 1998, es invitado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía donde presenta la muestra Hábitos en el Espacio Uno del museo y empieza a trabajar con la galería madrileña Salvador Díaz. Ese mismo año es galardonado con el Premio Ojo Crítico de  Radio Nacional de España y con el Premio Gure Artea del Gobierno Vasco.

Un pedazo de cielo cristalizado supone un hito importante en su trayectoria. Con esta obra, instalada en el Pabellón Español, el artista representa a España en la XLIX Bienal de Venecia celebrada en el año 2001. En 2003, tras haber sido mostrada en el Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain en Nimes, presenta en ARTIUM - Centro Vasco de Arte Contemporáneo en Álava, su primera exposición retrospectiva en la que se revisa su trayectoria artística desde 1994 hasta 2003.

En 2004, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presenta en el Palacio de Cristal Mutaciones, un grupo de instalaciones en las que el artista enfatiza la idea de metamorfosis y vulnerabilidad que subyace en la mayoría de sus proyectos. Con motivo de esta exposición el MNCARS edita, adjunto al catálogo, el libro titulado Metamorfosis con 52 dibujos preparatorios, cuyos originales forman parte de la colección del Centre Georges Pompidou.

Durante el año 2005 se conmemora el IV Centenario de la primera edición de El Quijote y Javier Pérez es seleccionado para participar en la exposición Las tres dimensiones de EL Quijote, El Quijote y el arte español contemporáneo, organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en  Madrid. La muestra se expuso también en el Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design  en Oslo (Noruega), el Národné Osvetove Centrum  en Bratislava (Eslovaquia) y en la Sociedade Nacional de Belas Artes  en Lisboa (Portugal)

En 2007, queda finalista del prestigioso “Prix de Dessin Daniel & Florence Guerlain” de la capital francesa y un año más tarde  le conceden el “Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Plástiques". También en 2008 es invitado por la Fondation Aberto et Annette Giacometti para participar en la exposición En Perspective – Giacometti en el Musée de Beaux - Arts de  en Francia.

En 2008, la editorial "AHORA, ediciones de bibliofilia" de Murcia edita El bebedor de lágrimas con textos del escritor murciano Miguel Ángel Hernández y 20 serigrafías de Javier Pérez. La edición, con un tiraje de 295 ejemplares numerados y firmados por el artista, obtuvo el "Premio de edición José Lázaro Galdiano" 2008-2009. Es también en 2008 cuando, a propuesta de los arquitectos Mozas-Aguirre, interviene arquitectónicamente en la nueva sede central de la Caja Vital Kutxa en Vitoria, realizando Pieles de luz vegetal, unos monumentales paneles luminosos instalados en el interior (techo del vestíbulo) y en las fachadas principal y posterior del edificio.

Con la instalación El carrusel del tiempo responde al encargo del  Festival de Salzburgo 2012 de  realizar una obra en relación con la ópera Los soldados (Die soldaten) del compositor alemán Bernd Alois Zimmermann, para ser  instalada en la Großes Festspielhaus de Salzburgo. Este mismo año es invitado para participar en la muestra de obras realizadas en vidrio: Glasstress un evento colateral a la Bienal de Venecia que posteriormente viaja a Estocolmo, Nueva York, Riga y Beirut.

En enero de 2013,  es el único artista español invitado por Marsella-Provenza Capital Europea de la Cultura 2013 para participar en la muestra Ici, ailleurs junto a artistas de la talla de Jannis Kounellis, Annette Messager y Mona Hatoum.

Desde el inicio de su carrera hasta finales del 2012 Javier Pérez ha realizado más de 200 exposiciones y su obra forma parte de importantes museos nacionales e internacionales.

Javier Pérez vive y trabaja en Barcelona.

Acerca de su obra 

Javier Pérez irrumpe en el panorama artístico internacional en 1992, dando  un giro muy personal a las “estéticas del cuerpo” que se habían venido mostrando hasta entonces. A lo largo de su trayectoria, con un lenguaje cargado de un intenso uso de la metáfora e impregnado de un fuerte simbolismo, el artista construye un universo de imágenes frágiles y vulnerables con las que nos revela sus indagaciones y reflexiones sobre la condición humana y, la inestabilidad y brevedad  de su existencia; obras que exploran la  condición biológica del ser humano y de las que emerge la gran carga de animalidad oculta en el interior de la estructura corporal. La intrínseca dialéctica en sus trabajos, nos muestra la debilidad de las fronteras entre conceptos aparentemente opuestos como natural y cultural, interior y exterior o vida y muerte y recurre frecuentemente a temas como: la idea de las fluctuaciones cíclicas, la circularidad, la temporalidad o la impermanencia.

«Me gusta tratar los puntos de encuentro entre lo espiritual y lo carnal, entre lo puro y lo impuro, entre lo bello y lo horrible, entre la atracción y la repulsión. En mis obras son frecuentes estos movimientos de vaivén que proponen al espectador diferentes estadios en la comprensión de las obras. Con mis obras trato de conciliar todos estos aspectos. Enfrentar al hombre a su propia condición y que todo aquello que le espanta le resulte irresistiblemente atractivo. Que se sienta atraído por sus propias vísceras". (Javier Pérez, catálogo de la Colección Museo Guggenheim Bilbao, España 2009)

Su trabajo  se caracteriza  por un cierto sincretismo en el procedimiento y utilización de los materiales y formatos. Javier Pérez crea instalaciones en las que la interacción y la exploración son esenciales, utilizando de forma independiente o en conjunto la escultura, fotografía, vídeo o la performance y siempre acompañado por el dibujo, como un medio para plasmar gráficamente sus inquietudes y reflexiones por los estados de continua transformación y fluctuación en el mundo orgánico.“... el lápiz es más fino que un pelo, debe funcionar por acumulación. Gesto obsesivo y primario que recuerda a los gusanos de seda envolviéndose para crear volúmenes que se cierran. Nos encontramos así ante un interior misterioso en plena metamorfosis. Me gusta acercarme a estas perfecciones de la naturaleza, aunque se conviertan en un acto sofisticado”. (Javier Pérez, catálogo de la Colección Museo Guggenheim Bilbao, España 2009)

Materiales orgánicos como intestinos, cuero, crin, pergamino, látex y crisálida; frágiles como vidrio y porcelana o sólidos como bronce y resina han sido soportes recurrentes y habituales a lo largo de su trayectoria artística, exigiéndoles situaciones de elevado riesgo técnico pero que le han permitido moverse con absoluta libertad en su proceso creativo.

Javier Pérez  ha mostrado siempre un interés particular por el sentido del color rojo y su  implícita poética y está  presente, en toda su gama cromática, en muchos de sus piezas y dibujos. A modo de ejemplo: Capilares II (2002), Olivo (2004), Tempus Fugit (2002-2004), Desaparecer dentro' (2005), Mutaciones (2007), Máscara de seducción (2008), Carroña (2011).  Para Javier Pérez el rojo es:

"...una referencia a la sangre, a la vida. El rojo es el color de nuestro interior. Cuando aflora nos asusta y nos recuerda nuestra fluida composición interna, nuestra organicidad. Cuando nos herimos; en la ovulación de la mujer; cuando nos ruborizamos o excitamos, el rojo reaparece para recordarnos que existe un interior de intensos y constantes procesos de recambio y renovación fluida. Además, resulta curioso que el rojo, en muy diversas técnicas, sea un color que plantea serias dificultades. Es como si se tratase de un color maldito, como si acarrease una cierta carga de impureza. En el vidrio soplado el rojo es un color imprevisible y extremadamente tóxico, lo que hace que sea muy poco utilizado...» (Catálogo Mutaciones, Palacio de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 2004)

 Trayectoria artística 
 Exposiciones, selección 2016 

 ‘VIDA’ Javier Pérez    Vida / Life o la fragilidad de ser  Este trabajo emula cuál es la diferencia entre la vida y la muerte, pero también como van mano a mano. Es Arte Contemporáneo. Presentó estas dos esculturas en 2016 

2012Lamentacions, Museu de Montserrat, Barcelona, EspañaEn el filo, Galería Carles Taché, Barcelona, EspañaEl carrusel del tiempo, Karl-Böhn Saal, Festival de Salzburgo, Salzburgo, AustriaPost Natura, Mario Mauroner Contemporary Art Vienna, Viena, AustriaDessins, Galerie Guy Bärtschi, Ginebra, SuizaGlasstress New York, MAD Museum of Arts and Design, Nueva York, Estados UnidosMusée Réattu, Acte V, Musée Réattu, Arlés, FranciaTo the Underworld and back, [residenzgalerie.at|Residenzgalerie Museum], Salzburgo, AustriaGlasstress Beirut, Beirut Exhibition Center, Beirut, Líbano
2011	Body of Christ, The Nasher Museum of Art, Durham, Estados UnidosSurreal versus Surrealismo, IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, EspañaGlasstress Riga, Art Museum Riga Bourse, Riga, LetoniaGlasstress Stockholm, Millesgarden, Estocolmo, SueciaGlasstress 2011, 54th  International Art Exhibition “La Biennale di Venezia”, Palazzo Cavalli Franchetti, Venecia / Berengo Center, Murano, Italia
2010	Nocturne Op. 9, Galerie Guy Bärtschi, Ginebra, SuizaPénitents, Claudine Papillon Galerie, París, FranciaEspaña contemporánea, Castel dell’ Ovo, Fundación Tramontano Arte, Nápoles, ItaliaEl ángel exterminador. A Room for Spanish Contemporary Art, BOZAR, Palais des Beaux-Arts, Bruselas, Bélgica2009	Lamentaciones, Siglo XXI: Arte en la Catedral de Burgos, Claustro de la Catedral de Burgos, Rituales de tránsito, Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea, Milán, ItaliaChambres d’écho, Musée Réattu, Arlés, Francia
2008	Objetos del deseo, Espai Quatre, Casal Solleric, Palma de Mallorca, EspañaAria da Capo, Galería Salvador Díaz, Madrid, EspañaNew Spanish Art, The medium is not the message, Reina Sofía Spanish Institute, Nueva York, USAEspaña 1957-2007, El arte español de Picasso, Miró, Dalí y Tàpies a la actualidad, Palazzo Sant’Elia, Palermo, ItaliaEn Perspective – Giacometti, Musée des Beaux-Arts de Caen, FranciaPremi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Plàstiques 2007, Casal Solleric, Palma de Mallorca, EspañaInstalaciones: Selecciones de las Colecciones Guggenheim, Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, España
2007	Passages, Mario Mauroner Contemporary Art Vienna, Viena, AustriaPrix de Dessin Daniel & Florence Guerlain, Artparis, Grand Palais, Paris, FranciaBaroquissimo, Fondation pour l’Art Contemporain Claudine et Jean–Marc Salomon, Alex, FranciaSpeed # 1, IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, España
2006	Jardín Interior, Claudine Papillon Galerie, París, FranciaJavier Pérez - Sculptures, Photographies, Frac Haut - Normandie, Ruan, FranciaJavier Pérez - Dessins, Musée des Beaux - Arts de Rouen, Ruan, FranciaJavier Pérez - Vidéos, Installations, Maison de la Culture, Amiens, FranciaL’Homme – paysage, Palais des Beaux-Arts, Lille / Château d’Orion, France / Villa Oppenheim, Berlín, Alemania
2005	Hybrids, Galerie Guy Bärtschi, Ginebra, SuizaAnomalies, La Criée Centre d’Art Contemporain, Rennes, FranciaLas tres dimensiones de EL Quijote, El Quijote y el arte español contemporáneo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid / Museo Municipal, Albacete, España / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Noruega /, Bratislava, Eslovaquia / Sociedade Nacional de Belas Arts - Lisboa, PortugalBarrocos y neobarrocos. El infierno de lo bello, DA2, Domus Artium, Salamanca, España
2004Mutaciones , Palacio de Cristal - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, EspañaJavier Pérez, Espace Arts Plastiques, Vénissieux, Francia
2003	Javier Pérez, Artium, Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria, EspañaJavier Pérez, Carré d’Art - Musée d’art contemporain, Nimes, Francia Transparencias, Museo Guggenheim Bilbao, EspañaMonocanal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid / Sala Díaz Cassou, Múrcia / CGAC,Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela / Museo Patio Herreriano, Valladolid / Palacio Condes de Gabia, Granada / Centro José Guerrero, Granada / Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián / Centro Cultural Cajastur, Gijón / Centre d’Art Santa Mónica, Barcelona, España
2002	Sueños largos, Galería Salvador Díaz, Madrid, EspañaBig Sur, Neue Spanische Kunst, Hanburger Bahnhof Museum, Berlín, AlemaniaGótico… pero exótico, Artium, Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria, España
2001	La torre de sonido, Chapelle de La Vieille Charité, Marsella, FranciaDrawings, Gandy Gallery, Praga, República ChecaViaje a Venecia, Pabellón Español, 49th International Art Exhibition “La Biennale di Venezia”, Venecia, Italia
'La casa de pan, Horno de la Ciudadela, Pamplona, España
2000Reﬂejos de un viaje, Grandes Galeries, École Régionale des Beaux - Arts, Ruan, FranciaDireccions, Centro Cultural Fundación “La Caixa”, Lleida, EspañaDialog, Kunst in Pavillon, Pabellón Español, Expo 2000, Hanóver, AlemaniaLa Torre Herida por el Rayo, Museo Guggenheim Bilbao, España
1999 Levitas – Gravitas, Galería Salvador Díaz, Madrid, EspañaReﬂejos de un viaje, Gandy Gallery, Praga, República ChecaGure Artea 98 – Máscaras, Sala Plaza de España de la Comunidad de Madrid / La Capella, Barcelona, EspañaDobles vidas, Museo de Zoología / Museu de les Arts Decoratives, Barcelona, España
1998	Hábitos, Espacio Uno, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, EspañaMudar, Sala Rekalde, Bilbao, España
1997Estancias , Ancienne Douane, Musées de Strasbourg, Estrasburgo, FranciaAngel, Angel, Kunsthalle, Viena, Austria / Galerie Rudolfinum, Praga, República ChecaL’Empreinte, Centre Georges Pompidou, París, Francia
1996Javier Pérez, Galerie Chantal Crousel, París, Francia
1995Passions privées, MAM, Musée d’Art Moderne de la Ville, París, Francia

 Instalaciones, selección 
La instalación artística es un formato de arte contemporáneo habitual en la trayectoria  de Javier Pérez: desde instalaciones permanentes o efímeras a nuevas relecturas, en un medio en el que el artista transita con absoluta libertad: de la interacción a la observación; de lo narrativo a lo simbólico; de la gran construcción al espacio íntimo y cercano.

La casa de panHorno de pan de la Ciudadela de Pamplona, España 2001En la que se podría considerar una de sus primeras instalaciones artísticas, Javier Pérez interviene en el antiguo horno de pan, también denominado “Horno de la Tahona”,  de la Ciudadela de Pamplona, una fortificación renacentista declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1973. En su interior, el artista construye una estructura metálica recubierta por centenares de hogazas que se calientan mediante un sistema eléctrico instalado. Instalación efímera en la que, por un tiempo y evocando su pasado uso, el infranqueable horno se convierte en un recinto, refugio o  La casa  de pan que recibe y acoge al visitante y, como si el tiempo se hubiese detenido, el espacio que durante siglos abasteció a las tropas instaladas en el recinto militar vuelve a desprender calor y el característico olor a pan recién horneado.

La torre de sonidoChapelle de La Vieille Charité, Marsella, Francia, 2001El antiguo hospicio de La Vieille Charité,  bello ejemplo de la arquitectura  francesa del S XVII, acoge una sorprendente capilla de estilo barroco considerada como la obra maestra del  escultor y arquitecto marsellés Pierre Puget. En su parte central La torre de sonido,una estructura metálica de grandes dimensiones (5,6 x 4 x 3 m), compuesta por repisas atestadas de objetos de vidrio, se alza peligrosamente hacia la gran cúpula elíptica que corona la capilla. Al acceder a su interior, un mecanismo oculto provoca el movimiento de la estructura metálica y la amenazante fricción sonora de las piezas de vidrio, por lo que el espectador se convierte en víctima de sus propios movimientos.  Una interactuación con el propósito -confesado por  el artista- de «mostrar el sonoro fracaso de una arquitectura hecha para su contemplación». (Javier Pérez, catálogo de la Colección Museo Guggenheim Bilbao, España 2009)

Un pedazo de cielo cristalizadoPabellón Español, 49 Bienal de Venecia, Italia 2001En 2001 representa a España en la 49th International Art Exhibition La Biennale di Venezia con la obra Un pedazo de cielo cristalizado atendiendo al proyecto del comisariado artístico de la muestra denominado "Viaje a Venecia". Con una particular relectura de la "ciudad de las cúpulas", de su carga histórica y de la inestabilidad que le confieren el agua y sus reflejos, el artista bilbaíno invade el espacio central del Pabellón Español con una gran cúpula invertida y motorizada de la que penden 12.000 piezas de vidrio soplado que friccionan entre sí provocando un grave estruendo. La interpretación iconográfica de la bóveda celeste se transforma así en un cielo reflejado, cristalizado y amenazador. En la actualidad esta obra se encuentra instalada de forma permanente en el atrio del ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria, España.

MutacionesPalacio de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 2004A propuesta del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ocupa en 2004  el singular espacio del Palacio de Cristal del Retiro madrileño. La muestra es concebida como un "instalación de instalaciones" en la que se interrelacionan la vegetación circundante, la transparente arquitectura de hierro y cristal, la luz exterior, el sonido y las piezas escultóricas instaladas:

Un Olivo  de resina roja transparente,  moldeado de un olivo milenario, preside el conjunto como un órgano que activa los fluidos conceptuales y espaciales de la instalación. Seis volúmenes, como en proceso de hibridación entre animal / vegetal / mineral, configuran la serie Mutaciones. De aspecto metalizado y sobre soportes circulares de espejo, se encuentran distribuidos por todo el espacio. Por el efecto de reflexión, el espectador se integra en el proceso mutante y se siente atrapado por la también reflejada bóveda acristalada. Tempus Fugit, 46 campanas de vidrio soplado, rojas y transparentes, ocupan el espacio aéreo del Pabellón. Unos badajos mecanizado, con forma de brazo humano, las golpean incesantemente, como queriendo escapar de la crisálida que los retienen, como llamando a un "algo" desconocido y por ello perturbador e inquietante. Las tres instalaciones se unifican con el color rojo: rojo el "corazón" del olivo, roja la tierra que lo rodea, rojas muchas de las campanas que sobrevuelan el espacio accionadas por un, también rojo, sistema de cableado y cordelería que nos recuerda un sistema capilar.

Todos los elementos de la instalación absorben y reflejan luz exterior provocando un continuo cambio en su percepción. Conceptos como fragilidad, vulnerabilidad, inestabilidad, transformación son abordados de  nuevo por el artista para tratar sobre el carácter efímero de la existencia.

LamentacionesClaustro Bajo de la Catedral de Burgos, España 2009Javier Pérez recibe en 2009 el encargo para intervenir artísticamente en el Claustro de la Catedral de Burgos, en la V Edición de  Siglo XXI, Arte en la Catedral de Burgos, un proyecto de Caja Burgos en colaboración con el Cabildo catedralicio. Las piezas escultóricas instaladas, lejos de pretender competir con la imponente arquitectura del Claustro, ceden todo el protagonismo al sonido proveniente de las 20 campanas de vidrio soplado de color negro que sobrevuelan perimetralmente el recinto, estableciendo un perturbador diálogo con las también 20, campanas del complejo catedralicio. Doce de ellas con tañidos propios accionados por un mecanismo motorizado; un sofisticado proceso de grabación y posterior programación informática dota a las ocho restantes de su propio timbre y personalidad. De ellas emergen gemidos, susurros y  plegarias que evolucionan con intensidad creciente hacia una turbadora polifonía central. Un dolorido y sobrecogedor lamento colectivo que se desvanece lentamente para volver a reiniciar el ciclo sonoro; como atrapadas en un círculo vicioso sin principio ni fin.

Tras la aparente aleatoriedad del discurso musical, obra del compositor contemporáneo catalán Joan Sanmartí, se esconde una rígida y simétrica estructura musical que se corresponde con la que se manifiesta en cada una de las secciones del Libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías. El texto incorpora el fragmento que preludia el libro de Charles Dickens A Tale of Two Cities (Historia de dos ciudades).

«El rojo intenso original de las anteriores campanas ('Tempus Fugit 2004) se convierte en negro, y como piezas de un ritual difícil de descifrar, se tiñen del propio recogimiento y misticismo del claustro. Algunas, mediante un mecanismo motorizado, son golpeadas de forma lastimosa por brazos de resina negra. Este tañido constante alerta de forma amenazante sobre la condena sin fisuras a la que todos estamos sometidos. Otras albergan en su interior voces humanas creando una atmósfera inquietante.» Javier Pérez (El País, 16-06-09).

El carrusel del tiempoKarl Böhm Saal, Großes Festspielhaus, Salzburg Music Festival, Austria 2012Con motivo de la reposición en 2012 de la ópera Los soldados (Die soldaten) del compositor alemán Bernd Alois Zimmermann, el Festival de Salzburgo encarga a Javier Pérez una instalación para la Karl-Böhm Saal de la Großes Festspielhaus de Salzburgo, en diálogo con la temática y espíritu del libreto. 
De una sofisticada estructura con tres movimientos de rotación y anclada en el techo, cuelgan treinta y cuatro pares de zapatos flotando por encima de un escenario iluminado. Son "zapatos sin cuerpo", parejas imaginarias que bailan en círculos alrededor de un fonógrafo de época que repite sin cesar la misma música. Una y otra vez. Como en un sueño, la nostalgia inherente y el fascinante uso del simbolismo transportan al espectador a otro tiempo.  El interés del artista por el paso cíclico del tiempo se traduce en una danza eterna, poética y cautivadora pero que también muestra su parte más cruda: incomunicación, soledad, quizás  la muerte.

LamentacionsMuseu. Monasterio de Montserrat, Barcelona 2012En 2012, es la Orden benedictina del Monasterio de Montserrat en Barcelona la que requiere la intervención de Javier Pérez en una de las salas de su Museo con la instalación antes comentada Lamentaciones. Las condiciones del espacio expositivo determinan la distribución en círculo de las campanas, quedando el espectador atrapado y envuelto por ese metafórico cortejo fúnebre  y por los tañidos y voces que emergen de ellas, recordándonos de nuevo la dolorosa condición del ser humano en su deseo de transfuguismo.

La intensidad mística de la instalación se completa con la incorporación de Rosario (Memento mori), un rosario en el que las cuentas son cráneos humanos de bronce a tamaño real que nos rememora la inexorable condición mortal del ser humano, y con la Corona de espinas, realizada en cristal de Murano, transparente y luminosa como habiendo olvidado la condición hiriente para la que fue concebida.

 Obra en colecciones Centre Georges Pompidou, París, FranciaMNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, EspañaMusée d’Art Moderne et Contemporain, Estrasburgo, FranciaMuseo Guggenheim Bilbao, EspañaFonds National d’Art Contemporain (FNAC), Puteaux, FranciaMuseo de Bellas Artes de Rouen , Rouen, FranciaMusée Réattu, Arlés, FranciaFondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlain, Les Mesnuls, FranciaARTIUM,Centro-Museo vasco de Arte Contemporáneo Vitoria, EspañaColección Caja de Burgos, EspañaColección Caja Vital Kutxa, Vitoria, EspañaColección CAM, Caja del Mediterráneo, Alicante, EspañaCentre d’Art La Panera , Lleida, EspañaCIRVA,Centre international de recherche sur le verre, Marsella, FranciaColección Catedral de Burgos, Burgos, EspañaCollection Reinhold Würth, Berlín, AlemaniaCRAFT, Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre, Limoges, FranciaDA2-Domus Artium 2002, Centro de Arte Contemporáneo  , Salamanca, EspañaDiputación Foral de Vizcaya, EspañaFondation d'Entreprise CMA CGM, Marsella, FranciaFrac Haut-Normandie, Rouen, FranciaFrac Pays-de-la-Loire, Carquefou, FranciaFundacio Palma Espai d’Art, EspañaColección Parlamento Vasco, Vitoria, EspañaMACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, EspañaColección Iberdrola Referencias bibliográficas 
 Catálogos y publicaciones 
Catálogos monográficos, selecciónLamentacions, Museu de Montserrat, Ensayo de Teresa Blanch, Barcelona, España 2012. ISBN 978 84 616 1861 3Javier Pérez – Das Karussell der Zeit, exposición: Das Karussell der Zeit, Karl-Böhm Saal, Salzburg Music Festival, Salzburgo, Austria 2012 . Ensayo de Margarethe Lasinger, conversación entre Javier Pérez /Gudrun WeinzierlSignos y Voces - Siglo XXI: Arte en la Catedral de Burgos, exposición: Lamentaciones / Claustro de la Catedral de Burgos, Caja de Burgos, España 2009. Ensayo de Antonio Lucas, ISBN 078-84-92637Espai Quatre 08, exposición: Objetos del deseo / Espai Quatre, Casal Solleric, Palma de Mallorca, España 2008. Ensayos de Fernando Castro Florez, Carlos Jover, ISBN 978-84-87159-32-9Hybrids, Galerie Guy Bärtschi, Ginebra, Suiza 2005. Ensayo de Philippe Piguet, ISBN 2-940287-18-XJavier Pérez, Observatorio de Arte de Trasmiera / Molino de Santa Olaja, Ayuntamiento de Arnuero, Cantabria, EspañaMutaciones, Palacio de Cristal - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 2004. Conversación entre Teresa Blanch - Javier Pérez. Ensayos de Juan Antonio Álvarez Reyes, Jean de Loisy, ISBN 84-8026-246-XJavier Pérez, Artium, Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria, España / Carré d’Art - Musée d’Art Contemporain, Nimes, Francia 2003. Ensayos de Daniel Dobbels, Miguel A. Hernández Navarro,ISBN 84-932578-7-7La torre de sonido, Chapelle de la Vieille Charité, CIRVA, Marsella, Francia 2001. ISBN 2 950096 5 3Viaje a Venecia, Pabellón Español, 49 Exhibición Internacional de Arte “La Biennale di Venezia”, Venecia, Italia 2001. Conversación entre Ana Laura Aláez - Javier Pérez - Estrella de Diego, ISBN 84-95633-01-5La casa de pan, exposición en: Horno de la Ciudadela, Pamplona, España 2001Levitas - Gravitas, Galería Salvador Díaz, Madrid, España 1999. Ensayos de Juan Antonio Álvarez Reyes y Rafael DoctorMáscaras, Sala Plaza de España de la Comunidad de Madrid / Institut de Cultura:La Capella, Barcelona, España 1999. Ensayo de Nathalie Viot. Intercambio de cartas entre: Fernando Golviano - Javier Pérez, ISBN 84-4571430-9Hábitos, Espacio Uno, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 1998Mudar, Sala Rekalde, Bilbao, España 1998. Ensayo de Teresa Blanch, ISBN 84-8859Estancias, Ancienne Douane, Musées de Strasbourg, Estrasburgo, Francia 1997. ISBN 2-901-833-322

Publicaciones, selecciónColección del Museo Guggenheim Bilbao, Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, España 2009. Ensayode Teresa Blanch, ISBN 978-84-92441-83-9El bebedor de lágrimas, AHORA Ediciones de Bibliofilia, Murcia, Spain 2008, Text by Miguel Ángel Hernández, Prologue by Mieke Bal, ISBN 978-84-612-3942-9Un pedazo de cielo cristalizado en ARTIUM. Estudio de una instalación de Javier Pérez: proceso creativo y adaptación al espacio, Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales, n.º. 26,Donostia, España 2008. Ensayos de Emilio Ruiz de Arcaute Martínez, Olga Alfageme Alejos, Itziar García Quintana.

 Ensayos 
ÁLVAREZ REYES, Juan A.: 
, Catálogo Exposición: Mutaciones, Palacio de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 2004, ISBN 84-8026-246-X   *“Infidelidades”, Publicación: Pautas y Contrastes, Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía / Aldeasa, Madrid, España 2000
“Huir, viajar”, Catálogo Exposición:  Levitas - Gravitas, Galería Salvador Díaz, Madrid, España 1999“Por mezcla, por amor”, Catálogo Exposición: El Jo Divers, Fundació La Caixa, Sala Montcada, Barcelona, España 1998,        ISBN 84-7664-608-9
ARAMBURU, Nekane: 
“El curso oculto - Máscara ceremonial de Javier Pérez” de: El curso que se puede discurrir no es el curso permanente, Publicación: Pautas y Contrastes, Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía / Aldeasa, Madrid, España 2000
BADÍA, Montse: “Sobre la identidad y sus mediaciones: Valldosera/Pérez”, Catálogo Exposición: Dialog - Kunst in Pavillon, Pabellón de España, Expo 2000, Hannover, Alemania 2000, ISBN 84-7782-733-8BAL, Mieke: “Prólogo”, Edición bibliográfica: El bebedor de lágrimas,  AHORA Ediciones de Bibliofilia, Murcia, España, 2008
BLANCH, Teresa: 
“Javier Pérez”, Publicación: Colección Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao,  España 2009,  ISBN 978-84-92441-83-9
“Rojo”, Catálogo Exposición: Mutaciones, Palacio de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 2004ISBN 84-8026-246-X
“El arte imposible de la vida”, Artículo: Gran Bilbao, n.º 2, pp 138-143, Bilbao, España 2002“Javier Pérez”, Catálogo Exposición:  Dobles vides, Museu de les Arts Decoratives / Museu de Zoología, Barcelona, España 1999, ISBN 84-8156-226-2“Huéspedes y Gemelos”, Catálogo Exposición: Mudar, Sala Rekalde, Bilbao, España 1998, ISBN 84-8859
CASTRO FLÓREZ, Fernando:  “Rituales elípticos del sujeto”, Catálogo Exposición: Espacio Uno, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España 1998
DA COSTA, Valérie / BERLAND, Alain:  
“Entretien / Javier Pérez, Mutations”, Artículo: Particules, n.º 17, París, Francia, diciembre de 2006-enero de 2007
DE DIEGO, Estrella: 
“Viaje a Venecia”, Catálogo Exposición: Pabellón de España, 49 Bienal de Venecia, Italia 2001, ISBN 84-95633-01-5
“Conversación: Ana Laura Aláez - Javier Pérez - Estrella de Diego”, Catálogo Exposición: Pabellón de España, 49 Bienal de Venecia, España  2001, ISBN 84-95633-01-5
La máscara: el exilio de la identidad Selección de: De lo real, lo siniestro y los exilios: ocho propuestas para un cuarto de estar, Publicación: Pautas y Contrastes, Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía / Aldeasa, Madrid, España 2000
DE LA TORRE, Alfonso:  
“La belleza convulsa”, Catálogo Exposición: En torno a lo transparente, El Corte Inglés, Madrid, España 2008, ISBN 978-84-94457-77-6
DE LOISY, Jean: 
“Un paisaje, Javier Pérez”, Catálogo Exposición: Mutaciones, Palacio de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 2005 ISBN 84-8026-246-X
DOBBELS, Daniel: 
“Un cuerpo ajeno a los hechos”, Catálogo Exposición: Javier Pérez, Carré d’Art, Nimes, Francia / ARTIUM, Vitoria, España 2003, ISBN 84-932578-7-7
DOCTOR RONCERO, Rafael: 
“Urpía”, Catálogo Exposición: Levitas - Gravitas, Galería Salvador Díaz, Madrid, España 1999
GARCÍA-MERÁS, Lydia: “Javier Pérez, Estancias por habitar”, Artículo: Cimal Arte Internacional, n.º 50, pp 41- 45, Valencia, España 1998
GOLVANO, Fernando / PÉREZ, Javier: 
“Cartas cruzadas”, Catálogo Exposición: Gure Artea 98 - Máscaras, Sala Plaza de España de la Comunidad, Madrid  / La Capella, Barcelona, España 2000, ISBN 84-4571430-9
GONZÁLEZ DE DURANA, Javier: “Los sueños cristalizados del deseo”, Catálogo Exposición: Javier Pérez, Carré d’Art, Nimes, Francia  / ARTIUM, Vitoria, España 2003, ISBN 84-932578-7-7“La torre herida por el rayo - Lo imposible como meta”, Catálogo Exposición: La torre herida por el rayo, Guggenheim, Bilbao, España 2001 ISBN 84-7846-908-7
HERNÁNDEZ NAVARRO, Miguel A.: 
“Historia de un ser afortunado que nunca había sentido dolor”, Catálogo Exposición: Javier Pérez, Carré d’Art, Nimes, Francia / ARTIUM, Vitoria, España 2003
JIMÉNEZ, José:  
“Javier Pérez: El interior de la máscara”, Artículo: El Mundo, Madrid, España, 18 de noviembre de 2000
JOVER, Carlos: 
“Las huellas perennes del vuelo del deseo”, Catálogo Exposición: Objetos del deseo, Espai Quatre 08, Palma de Mallorca, España 2009, ISBN 978-84-87159-32-9
JUNCOSA, Enrique: “Big Sur: Arte Nuevo Español”, Catálogo Exposición: Big Sur, Hamburger Bahnhof, Berlín, Alemania 2002, ISBN 84-95486-48-2
LASINGER, Margarethe:  “The Breath of Loneliness”, Catálogo Exposición: Javier Pérez - Das Karussell  der Zeit, Festival de Música de Salzburgo, Salzburgo, Austria 2012
LOZANO, Amparo: “Gabriel Díaz / Leopoldo Ferrán-Agustina Otero / Javier Pérez / Mabi Revuelta”, Catálogo Exposición: Galería Salvador Díaz, Madrid, España 2000
LUCAS, Antonio:  “Vibración y caos de Javier Pérez. Algo más cerca”, Catálogo Exposición: Voces y Signos, Siglo XXI Arte en la Catedral de Burgos, Burgos, España 2009, ISBN 078-84-92637
PARRÉ, Élise: 
“Javier Pérez”, Catálogo Exposición: Mastère 93, ENSBA, París, Francia 1993
PICAZO, Glòria: “Monólogos Interiores”, Catálogo Exposición: El Jo Divers, Fundació La Caixa, Sala Montcada, Barcelona, España 1998, ISBN 84-7664-608-9
PIGUET, Philippe: “Javier Pérez, le corps passeur”, Catálogo Exposición: Hybrids, Guy Bärtschi Galerie, Ginebra, Suiza 2005, ISBN 2-940287-18-X
PITA, Elena:  “Javier Pérez, campanas de vida y muerte”, Artículo: Descubrir el Arte, n.º 124 (junio),  pp 76 - 82, Madrid, España 2009
RIBAL Pilar:  
“Javier Pérez: monstruos y crisálidas, o el hombre y sus nuevos cuerpos en el objeto y la materia”, Artículo: art.es, International Contemporary Art, n.º 32 (mayo),  pp 39 - 44, Madrid, España  2009
RUIZ DE ARCAUTE, Emilio: 
“Un pedazo de cielo cristalizado en ARTIUM. Estudio de una instalación de Javier Pérez: proceso creativo y adaptación al espacio”, Publicación: Ondare / cuadernos de artes plásticas y monumentales, n.º. 26, Donostia, España 2008 
SALMON, Laurance:  “Entretien avec Javier Pérez”, Publication : CRAFT, Limoges, Francia 2007. 
SAN MARTÍN, Francisco Javier:  
“Cuerpos extraños”, Artículo: Arte y Parte, n.º 54 (diciembre - enero), Santander, España 2004 - 05
SIERRA, Rafael:  “Voces en la noche oscura”', Catálogo Exposición: Voces y Signos, Siglo XXI Arte en la Catedral de Burgos, Burgos, España  2009, ISBN 078-84-92637 THOMAS, Mona: “Javier Pérez, Une bataille et un dialogue”, Publication : l’artiste, l’atelier, le verre, CIRVA, Marseille, France 2007
URIBARRI, Fátima: “Pérez, los vidrios sonoros”, Publicación: Guía del Arte Español Contemporáneo, Época, Madrid, España  2004
VIOT, Nathalie:  “Humanidad - animalidad en la obra videográfica de Javier Pérez”, Catálogo Exposición: Máscaras (Gure Artea 98), Sala Plaza de España de la Comunidad, Madrid  / La Capella, Barcelona, España 2000, ISBN 84-4571430-9
WIESINGER, Véronique / PÉREZ, Javier: “Entretien”'', Catálogo Exposición: Estancias, Ancienne Douane, Musées de Strasbourg, Estrasburgo, Francia 1997, ISBN 2-901-833-322

Referencias

Enlaces externos 
 Javier Pérez sitio web oficial.
 Javier Pérez en Facebook.
 Javier Pérez en Vimeo.
 Javier Pérez en Tumblr.
  Museo de Bellas Artes de Bilbao / Biblioteca.
 ARTIUM / Centro de documentación.
 Museo Guggenheim Bilbao / Biblioteca.
 Galerie Guy Bärtschi.
 Claudine Papillon Galerie.
 Galería Carles Taché.
 Mario Mauroner Contemporary Art Vienna.

Artistas contemporáneos de España
Escultores de España del siglo XXI
Escultores del País Vasco
Artistas de instalaciones
Artistas visuales
Artistas del País Vasco
Nacidos en Bilbao
__FORZAR_TDC__